Scarface kan avse:

 Scarface – ett smeknamn på gangstern Al Capone
 Scarface (roman) – en roman av Armitage Trail från 1929
 Scarface – Chicagos siste gangster – amerikansk maffiafilm från 1932 baserad på romanen
 Scarface (1983) – amerikansk film från 1983 i regi av Brian de Palma
 Scarface: The World Is Yours – ett datorspel från 2006 baserat på filmen från 1983
 Scarface (rappare) – en amerikansk rappare som ursprungligen var medlem i gruppen Geto Boys